Anna Nikołajewna Kalinska ros. Анна Николаевна Калинская (ur. 2 grudnia 1998 w Moskwie) – rosyjska tenisistka, mistrzyni juniorskiego Australian Open 2016 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w lutym 2015 roku, w turnieju ITF, w amerykańskim Sunrise.

W zawodach cyklu WTA Tour Kalinska wygrała trzy turnieje w grze podwójnej z sześciu rozegranych finałów.

Na swoim koncie ma wygranych siedem turniejów w grze pojedynczej i dziewięć w grze podwójnej rangi ITF.

W parze z Terezą Mihalíkovą wygrała Australian Open 2016 w grze podwójnej dziewcząt. W 2015 roku była też finalistką French Open w grze pojedynczej dziewcząt.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Anna Kalinska nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 6 (3–3)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (2)

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1998